Михаи́л Васи́льевич Ивано́в:

 Иванов, Михаил Васильевич (1905—1980) — советский актёр театра и кино.
 Иванов, Михаил Васильевич (род. 1947) — российский литературовед, психолог, профессор ПГУПС и СПбГУ.
 Иванов, Михаил Васильевич (род. 1983) — российский следж-хоккеист, вратарь.